Die Liste von evangelischen Pfarrerskindern erfasst Persönlichkeiten, die in einem evangelischen Pfarrhaus aufgewachsen sind. Weil es sehr häufig vorkam, dass Pfarrerskinder die Laufbahn ihrer Eltern einschlugen, ist von den Pfarrerskindern, die ebenfalls Theologen wurden, nur eine Auswahl aufgeführt.

 A B C D E F G H I J K

Literatur 
 Simon Broll: Die berühmtesten Pfarrerskinder der Welt. In: Der Spiegel, 17. September 2013.
 Christine Eichel: Das deutsche Pfarrhaus. Hort des Geistes und der Macht. Quadriga, Köln 2012.
 Martin Greiffenhagen: Pfarrerskinder. Autobiographisches zu einem protestantischen Thema. Kreuz-Verlag, Stuttgart 1982.
 Katrin Hildenbrand: Leben in Pfarrhäusern. Zur Transformation einer protestantischen Lebensform. Kohlhammer, Stuttgart 2016.
 John Wilson: The Many Children of the Manse. In: The New Age, 19. September 2016.
 Anja Würzberg: Ich: Pfarrerskind. Vom Leben in der heiligen Familienfirma. 2. überarbeitete Auflage. Lutherisches Verlagshaus, Hannover 2013.

Siehe auch 
 Liste von anglikanischen Pfarrerskindern

Liste (Personen des Protestantismus)